Xia kan syfta på:

Personer 
 Xia Gui (1180–1230), kinesisk målare
 Xia (Xiaozong) ( –1167), kinesisk kejsarinna

Historiska stater 
 Xiadynastin (2070 f.Kr–1600 f.Kr), första dynastin i traditionell kinesisk historieskrivning
 Xia (De sexton kungadömena) (407–431), stat i norra Kina under perioden De sexton kungadömena
 Xixia, Västra Xia (1038–1227), rike i området för dagens nordvästra Kina

Geografi

Kina 

 Xia (socken), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar